Pelizaeus oder Pelizäus ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Christoph Pelizaeus (1851–1942), deutscher Neurologe
 Helga Pelizäus-Hoffmeister (* 1961), deutsche Soziologin
 Johanna Pelizaeus (1824–1912), deutsche Pädagogin
 Klaus Pelizaeus (* 1952), deutscher Musiker
 Ludolf Pelizaeus (* 1965), deutscher Historiker
 Wilhelm Pelizaeus (1851–1930), deutscher Kaufmann, Bankier und Konsul